Geografia:
 Alabama, un dels estats dels EUA
 Alabama Hills, una formació rocosa situada a l'est de la Sierra Nevada de Califòrnia (Estats Units)

 Música:
 Alabama, grup musical de country-rock
 Sweet Home Alabama, cançó del grup Lynyrd Skynyrd

 Miscel·lània:
 Sweet Home Alabama, pel·lícula d'Andy Tennant de 2002
 Universitat d'Alabama, universitat de la localitat de Tuscaloosa (Alabama)